Иоанн I (арм. Հովհան Ա, Hovan; конец IV века) — один из католикосов Кавказской Албанской церкви. Его имя стоит одинадцатым в списке католикосов Мхитара Гоша. Киракос Гандзакеци упоминал, что Иоанн I также являлся «епископом гуннов».

См. также 
 Список католикосов Албанской Апостольской церкви

Примечания 

Церковные деятели Кавказской Албании
Церковные деятели IV века
Персоналии Кавказской Албании IV века